Mental – polski serial komediowo-obyczajowy telewizji Polsat nadawany w 2022 roku.

Produkcja 
Okres zdjęciowy ruszył w sierpniu 2021 roku. W obsadzie znaleźli się: Janusz Chabior, Michał Czernecki, Sandra Drzymalska, Martyna Byczkowska, Mateusz Górski i Kacper Olszewski.

Od 27 stycznia 2022 roku został udostępniony na platformie VOD Polsat Box Go.

Obsada

Spis serii 
Uwaga: tabela zawiera informacje odnoszące się wyłącznie do emisji telewizyjnej; w niniejszej sekcji nie uwzględniono ewentualnych prapremier w serwisach internetowych.

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 
 Strona internetowa serialu

Filmy kręcone w Warszawie
Polskie telewizyjne seriale komediowe
Polskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2022
Seriale telewizyjne zakończone w 2022